Terremoto delle Azzorre del 1º gennaio 1980
Terremoto del Torinese del 5 gennaio 1980
Terremoto dell'Honduras del 9 agosto 1980
Terremoto dell'Algeria del 10 ottobre 1980
Terremoto di Oaxaca del 24 ottobre 1980
Terremoto della California dell'8 novembre 1980
Terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980